Ureña bezeichnet:
 Ureña (Venezuela), eine Stadt in Venezuela

Ureña ist der Familienname folgender Personen: 
 Hugo Barrantes Ureña (* 1936), costa-ricanischer Priester und Erzbischof von San José de Costa Rica
 Jorge Ureña (* 1993), spanischer Leichtathlet
 José Rafael Molina Ureña (1921–2000), dominikanischer Politiker und Präsident der Dominikanischen Republik
 Manuel Ureña Pastor (* 1945), Erzbischof von Saragossa
 Marco Ureña (* 1990), costa-ricanischer Fußballspieler
 Max Henríquez Ureña (1885–1968), dominikanischer Schriftsteller, Diplomat und Intellektueller
 Pedro Henríquez Ureña (1884–1946), dominikanischer Schriftsteller und Philologe
 Rafael Estrella Ureña (1889–1945), dominikanischer Politiker und Präsident der Dominikanischen Republik
Salomé Ureña (1850–1897), dominikanische Dichterin und Pädagogin.

Urena steht für:
 Urena (Pflanzengattung), ein Malvengewächs
 Für die Pflanzenart Urena lobata siehe Kongojute